Het ATP-toernooi van Rotterdam 1991 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 1991) werd van 25 februari tot en met 3 maart 1991 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1991 trok 83.301 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1991
Rotterdam